Wehretalbrücke ist die Bezeichnung zweier Autobahnbrücken:

 Wehretalbrücke Reichensachsen, zwischen Reichensachsen und Oetmannshausen im Werra-Meißner-Kreis, Hessen 
 Wehretalbrücke (Walburg), bei Walburg im Werra-Meißner-Kreis, Hessen